Kula steht für:
 Kula (Ritual), ritueller Gabentausch-Ring zwischen melanesischen Inseln
 Kula (Einheit), altes nordafrikanisches Volumen- und Gewichtsmaß
 Kula (Sprache), Papua-Sprache auf der indonesischen Insel Alor
 Kula (Buddhismus), die Familien der fünf Tathagatas

Geographie:
 Kula (Bulgarien), Stadt im Nordwesten Bulgariens
 Kula (Kula), Mittelstadt im Okrug Zapadna Bačka, Serbien
 Kula (Malo Crniće), Dorf im Okrug Braničevo, Serbien
 Kula (Manisa), Stadt und Landkreis in der Provinz Manisa, Türkei 
 Kula (Hawaii), Ort auf Hawaii, Vereinigte Staaten
 Kula-Golf, Seegebiet der Salomonen
 Kula Kangri, Berg zwischen Bhutan und Tibet
 Kula-Platte, Lithosphärenplatte im Nordpazifik/Alaska
 Kula-Pass, auch Kulla-Pass, Grenzübergang zwischen dem Kosovo und Montenegro
 Museum Kula, Wehrturm in Veli Lošinj, Kroatien

Kula oder Kūla ist der Familienname folgender Personen:
 Dainis Kūla (* 1959), lettischer Speerwerfer und Olympiasieger für die Sowjetunion
 Elisabeth Kula (* 1990), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Jan Kula (1922–1995), polnischer nordischer Skisportler
 Karel Kula (* 1963), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Maria-Regina Kula (* 1937), deutsche Biochemikerin
 Mert Kula (* 1995), türkischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Kuhla
 Kulla (Begriffsklärung)